1895 год в театре

Персоналии

Родились 
 Зинаида Сергеевна Соколова, актриса и режиссёр, заслуженная артистка РСФСР.
 21 февраля — Алексей Васильевич Жильцов, актёр, театральный режиссёр, народный артист СССР (1968).
 18 апреля — Мария Лазар, народная артистка Венгрии. 
 30 июня — Алли-Вад, цирковой иллюзионист и манипулятор, бывший драматический актёр, игравший в театрах Саратова, Нижнего Новгорода и Москвы.
 23 июня – Алекса́ндр Юра́-Ю́рский, украинский советский актёр. Народный артист Украинской ССР (1947) и Узбекской ССР (1944).
 30 июня — Борис Ромашов, драматург и критик.
 3 июля — Марк Рейзен, советский оперный певец (бас), солист Большого театра, народный артист СССР, кавалер двух солдатских Георгиевских крестов. Самый пожилой оперный певец, выступавший на сцене: в день своего 90-летия исполнил сольную партию князя Гремина в опере Чайковского «Евгений Онегин».
 5 июля — Владимир Дорофеев, актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 18 июля — Ольга Спесивцева, русская балерина.
 8 августа — Леонид Фёдорович Мясин, танцовщик, балетмейстер.
 15 октября — Давид Ясонович Андгуладзе, оперный певец (драматический тенор), народный артист СССР (1950).
 14 декабря — Мириам Бернштейн-Коган, актриса, зачинательница современного театра в Палестине.
 25 декабря — Ситдик Ханифеевич Айдаров, татарский советский актёр, оперный певец.

Скончались 
 Анна Агафоновна Вышеславцева, русская театральная актриса.
 в 1895 году в Брюнуа, под Парижем умер Туссен Эжен Эрнест Моккер, французский оперный певец и вокальный педагог.
 в апреле 1895 года в Одессе умер Фридрих Альберт Цорн — немецкий и российский хореограф, танцор, педагог и теоретик танца, автор «Грамматики танцевального искусства».

Ссылки 
 
 

Годы в театре